James Kipsang Kwambai (1983), Keniaans langeafstandsloper
 Salim Kipsang (1979), Keniaans langeafstandsloper
 William Kipsang (1977), Keniaans langeafstandsloper
 Wilson Kipsang (1982), Keniaans langeafstandsloper, wereldrecordhouder marathon 2013-2014
 Geoffrey Kipsang Kamworor (1992), Keniaans langeafstandsloper en veldloper